Ранчо Кларо има више значења:

 Ранчо Кларо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Кларо, Ел Трапиче (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику